Albert se poate referi la următorii autori care au denumit cel puțin o specie:

 James S. Albert
 Victor Anthony Albert